Zóna (z řec. ζώνη zóné, opasek, pás, pásmo) může znamenat:

 pásmo (území), oblast – souvislá část území s podobnými vlastnostmi
 speciální ekonomická zóna
 pohraniční zóna
 památková zóna
 městská památková zóna
 vesnická památková zóna
 obchodní zóna
 obytná zóna
 pěší zóna
 průmyslová zóna
 přilehlá zóna
 šedá zóna – mezi dvěma extrémy, ani bílá ani černá, ani legální ani ilegální
 mix zóna

astronomie
 obyvatelná zóna

geografie
 arktická zóna – Polární oblast
 mírná zóna – Mírný podnebný pás
 subtropická zóna – Subtropický podnebný pás
 tropická zóna – Tropický podnebný pás

meteorologie
 frontální zóna

technika
 deformační zóna

astrologie
 kulový pás mezi dvěma kružnicemi

geologie
 geologická zóna – skupina geologických vrstev vzniklých v témže geologickém období

biologie a medicína
 erotogenní zóna

psychologie
 Zóna nejbližšího vývoje

psychotronika
 geopatogenní zóna

sport
 zónová obrana

kultura
 Zóna úderu – sci-fi kniha
 Zóna A – slovenská hudební skupina

okupační zóny
 okupační zóny Německa 
 Americká okupační zóna Německa
 Britská okupační zóna Německa
 Francouzská okupační zóna Německa
 Sovětská okupační zóna Německa
 Bizóna a Trizóna
 okupační zóny Rakouska

Externí odkazy